Місячний сарос 122 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 14 серпня 1022 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 29 жовтня 2338, коли Місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 74 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1316 років.

Серія містить 28 повних затемнень від 5 липня 1563 до 6 травня 2050, 8 часткових перед повними від 10 квітня 1419 до 24 червня 1545 і 7 часткових після повних від 17 травня 2068 до 21 липня 2176.

Попереднім у серії було повне затемнення 15 квітня 2014 і наступним буде також повне — 25 квітня 2032.

Найдовшим у серії повним затемненням було 39-е, яке відбулось 11 жовтня 1707 і тривало 100,1 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 122 

Місячні сароси